Hemma von Neipperg (celým jménem: Maria Hemma Nathalie Sophie Franziska Georgine; 11. října 1983, Oelde) je hraběnka z Neippergu a dcera Karla Eugena, dědičného hraběte z Neippergu a princezny a arcivévodkyně Andrei Habsbursko-Lotrinské.

Manželství 
Dne 30. května 2012 se ve Schwaigernu vdala za Romana Keno Spechta. Spolu mají jednu dceru:
 Annunziata Specht (nar. 2013)

Externí odkazy 
  Geneall
  Rodovid

Ženy
Hemma
Hemma
Narození 11. října
Narození v roce 1983
Žijící lidé